Propylée peut renvoyer à :
 Propylée (architecture) ;
 Propylées (acropole d'Athènes) ;
 Propylée de Munich ;
 Une autre appellation des bâtiments du Mur des Fermiers généraux ;
 En théorie de la dissertation, un propylée est une faute stylistique qui consiste à faire l'historique notionnel d'une idée. Exemples : « De tout temps, l'Homme... ».